Avai kann für die folgenden Begriffe stehen:

 Haaway, ein Ort im Süden von Somalia
 Avaí FC, ein Fußballverein in Brasilien